dimetria ukośna
 dimetria prostokątna

en:Axonometric projection#Three types of axonometric projections